Wallwurz steht für:
 die Pflanzengattung Beinwell
 die Pflanzenart Echter Beinwell

Siehe auch:
 Knoten-Beinwell